Zelenski, Zelensky (masculin ; ) ou Zelenskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave.

Personnalités 
 Anne Zelensky (née en 1935), féministe française ;
 Igor Zelenski (né en 1969), danseur russe ;
 Varvara Zelenskaïa (née en 1972), skieuse russe ;
 Volodymyr Zelensky (né en 1978), producteur, acteur et président d'Ukraine depuis 2019 ;
 Władysław Żeleński (1837-1921), compositeur, pianiste et organiste polonais.

Voir aussi 
 

Patronyme russe